Главенец () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Прага-восток. Площадь общины составляет 14,72 км². Население — 332 чел. (2010).

История 
Первое упоминание о селе датируется 1386 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края